Andreas Fronius, magyarosan Fronius András (Brassó, 1714. július 9. – Brassó, 1764. január 25.) erdélyi szász orvos.

Élete

Daniel Fronius szászhermányi lelkész fia volt. 1736-tól a hallei  egyetemen tanult, és 1740-ben orvosdoktor lett. Azután gyakorló orvos volt Brassóban.

Munkája

 Dissertatio inauguralis medica de febrium malignarum indole et curatione, praes. Henrico Schulze. Halae, 1740.

Források

Kapcsolódó szócikkek 

Erdélyi szász orvosok
1714-ben született személyek
1764-ben elhunyt személyek
Brassóiak